Bellinzago steht für:
 Bellinzago Lombardo, italienische Gemeinde
 Bellinzago Novarese, italienische Gemeinde